Saidi bzw. Saïdi ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Saidi (* 1984), deutscher Schauspieler
 Ali Saidi (* 1962), tunesisch-deutscher Boxer
 Ali Saïdi-Sief (* 1978), algerischer Leichtathlet
 Karim Saidi (* 1983), tunesischer Fußballspieler

SAIDI steht als  Abkürzung für:
 System Average Interruption Duration Index in der Energietechnik

Siehe auch:
 Zaidi

Abkürzung